O termo Nabor pode referir-se a:

Nabor, bairro do município brasileiro de Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul

Pessoas
Nabor, nome de duas personagens bíblicas
Nabor Teles da Rocha Júnior, político brasileiro
Nabor de Lima Monteiro, político brasileiro
Nabor André Sabino Canilhas, ex-futebolista português

Desambiguação